Der Ford Mustang Mach-E ist ein weltweit vertriebenes, fünftüriges Sport Utility Vehicle der oberen Mittelklasse von Ford mit batterieelektrischem Antrieb. Er wurde am 17. November 2019 in Hawthorne von Bill Ford vorgestellt. Der Mustang Mach-E ist seit Dezember 2020 verfügbar. In Europa kam er im Frühjahr 2021 in den Handel. Seit Sommer 2021 ist auch das Sport-Modell Mustang Mach-E GT mit einer höheren Motorleistung verfügbar.

Modellgeschichte 
Der Name ist angelehnt an die Modellreihe Ford Mustang Mach 1, die im Jahr 1969 erstmals verkauft wurde. Ford präsentierte bereits im Jahr 1959 das Konzept-Fahrzeug Ford Levacar Mach I, das die Thematik „Mobilität der Zukunft“ aufgriff.

Eine Reservierung der Fahrzeuge war ab dem Tag der Vorstellung möglich. Bereits Ende Dezember 2019 war die First Edition mit 30.000 Fahrzeugen bereits vollständig reserviert. Seit dem 1. Juli 2020 ist das Fahrzeug in den USA bestellbar.

Die Produktion im Cuautitlán-Werk in Mexiko soll im ersten Jahr 50.000 Exemplare umfassen. Aufgrund von Lieferengpässen für die Akkumulatoren ist eine höhere Stückzahl nicht möglich. Die meisten Fahrzeuge, rund 30.000 Stück, sollen nach Europa geliefert werden. In China wird die Baureihe seit Oktober 2021 in Chongqing für den lokalen Markt gebaut. Für 2023 wird eine Produktionskapazität von 200.000 Fahrzeugen geplant.

Sicherheit 
Im Herbst 2021 wurde das SUV vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Es erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Das Fahrzeug wird mit zwei verschiedenen Akkus angeboten. In der Basisversion ist ein aus 288 Zellen bestehender Akku mit einer Kapazität von 75,7 kWh vorhanden, außerdem gibt es einen aus 376 Zellen bestehenden Akku mit einer Kapazität von 98,8 kWh. Ford gibt in den USA auf den Akku eine Garantie von acht Jahren oder eine Fahrleistung von 100.000 Meilen.

Die Ladeleistung für Wechselstrom-Ladungen beträgt 10,5 kW. Mit der FordPass-App kann der Ladestand abgefragt, aber auch die Route geplant und an das Navigationssystem im Fahrzeug weitergegeben werden.

Das Antriebsmodul mit Wärmemanagementsystem wird von BorgWarner geliefert. Der Mustang Mach-E ist bei einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h und das Modell Mustang Mach-E GT bei 200 km/h abgeregelt.

Die maximale Anhängelast liegt bei 750 kg.

One-Pedal-Driving wird unterstützt.

Ausstattung 
Es gibt keine klassischen Türgriffe mehr. Die Öffnung erfolgt über den Schlüssel, das Smartphone oder eine kleine Tastatur in der B-Säule. Im Armaturenbrett befindet sich ein 25,9 cm großer Monitor sowie oberhalb der Mittelkonsole ein 39,4 cm großer Touchscreen (ähnlich dem Tesla Model S). Besonderheit hierbei ist ein eingearbeiteter Drehknopf für die Lautstärkeregelung.

Der Mach-E verfügt über eine infrarot reflektierende Frontscheibe, diese reflektiert die infraroten Lichtwellen und verringert damit Hitze im Auto bzw. höheren Aufwand für die Klimaanlage und damit geringeren Energieverbrauch, das Panoramadach ist ebenso ausgearbeitet. Der Heck-Kofferraum hat ein Volumen von 402 Liter, mit umgeklappten Rücksitzen beträgt das Ladevolumen 1420 Liter. Ein zusätzlicher Frunk (front trunk = vorderer Kofferraum) verfügt über 100 Liter. Der Front-Kofferraum hat wie schon der Kofferraum des Ford Puma eine Ablassschraube für Wasser.

Das Technologie-Paket 1 beinhaltet eine 360°-Kamera, zehn Lautsprecher, eine sensorgesteuerte elektrische Heckklappe, eine intelligente Geschwindigkeitsregelanlage, Verkehrsschilderkennung sowie den Pre-Collision-Assistenten. Das Technologie-Paket 2 beinhaltet zusätzlich den aktiven Park-Assistenten, Panoramadach sowie elektrisch verstellbare Sitze mit Memory-Funktion.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2020 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 8.626 Ford Mustang Mach-E neu zugelassen worden. Mit 5.774 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Rennfahrzeug 
Im Juli 2020 präsentierte Ford Performance gemeinsam mit RTR Vehicles den Prototyp Mustang Mach-E 1400. Dabei handelt es sich um eine Rennwagenversion mit sieben Elektromotoren und einer Leistung von 1.043 kW (1.419 PS) sowie einem Ultrahochleistungs-Akku mit 56,8 kWh. Bei einer Geschwindigkeit von 257 km/h liegt der Anpressdruck an der Hinterachse bei 1.000 kg. Der Wagen kann mit Heckantrieb, Allradantrieb und Frontantrieb betrieben werden. Die Bremsanlage wurde dem Mustang GT4 entnommen. Geplant ist bei einem NASCAR-Rennen mit dem Fahrzeug zu debütieren. Der Wagen wird so nicht in Serie produziert.

Weblinks 

 Der neue Ford Mustang Mach-E
 Ford USA Information zum Mustang Mach-E

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Elektroautomodell
Fahrzeug der oberen Mittelklasse